Opius nanus (Saussure), een schildwesp
 Opius nanus (Provancher), een schildwesp

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing